

«Tell Me When» () — сингл британской синтипоп-группы The Human League из альбома Octopus, изданный 27 декабря 1994 года лейблом EastWest Records.
«Tell Me When» стал первым синглом из альбома и был выпущен задолго до выхода Octopus. Он стал первой записью группы на лейбле EastWest Records и попал в американский Billboard Hot 100.

Успех сингла возвещал о триумфальном возвращении коллектива на музыкальную арену, так как «Tell Me When» стал самым успешным хитом The Human League за последние четыре года. Композиция была записана ещё в 1991 году, но не была выпущена так как Virgin Records, с которым The Human League сотрудничали с конца 1970-х, отказался её издавать и коллективу пришлось заключить контракт с лейблом EastWest Records. Многие поклонники группы думали, что после 1990 года The Human League прекратили свою деятельность. Однако Филип Оки сообщил, что они никогда не прекращают писать песни и гастролировать.

Сингл стал хитом в Великобритании, попав в UK Singles Chart на шестое место. 
«Tell Me When» был продан тиражом в 200 000 копий в Великобритании. В США сингл активно раскручивали радиостанции Radio I FM и Capital 95.8 MD.

Композиторами песни были Филип Оки и Пол Кристофер Роберт. Продюсером песни выступил Иэн Стэнли, а режиссёром видеоклипа на неё был Энди Морэхен.

Список композиций 
CD 1 1994, East West (YZ882CD1)
 «Tell Me When» (7" Edit) — 4:42
 «Tell Me When» (Mix 1) — 5:09
 «Kimi Ni Mune Kyun» (YMO Vs The Human League) — 4:55
 «The Bus To Crookes» — 4:52

CD 2 1994, East West (YZ882CD2)
 «Tell Me When» (Mix 2) — 6:11
 «Tell Me When» (Red Jerry Remix) — 7:36
 «Tell Me When» (Strictly Blind Dub) — 5:51
 «Tell Me When» (Overworld Mix) — 6:26
 «Tell Me When» (Mix 1) — 5:09

U.S. CD 1994, East West Records America (66147-2)
 «Tell Me When» (Utah Saints Mix 2) — 6:12
 «Tell Me When» (Red Jerry Mix) — 7:36
 «Tell Me When» (Strictly Blind Dub) — 5:51
 «Tell Me When» (Edit Version Overworld Mix) — 5:25
 «Tell Me When» (Utah Saints Mix 1*) — 5:09

Чарты

Примечания 

Песни The Human League